Denumirea de Velicikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Velicikovo, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik;
 Velicikovo, un sat în comuna Dălgopol, regiunea Varna.